Hamilton County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Hamilton County, Florida
 Hamilton County, Illinois
 Hamilton County, Indiana
 Hamilton County, Iowa
 Hamilton County, Kansas
 Hamilton County, Nebraska
 Hamilton County, New York
 Hamilton County, Ohio
 Hamilton County, Tennessee
 Hamilton County, Texas